Frampton ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Frampton (* 1987), britischer Boxer
 Dia Frampton (* 1987), US-amerikanische Sängerin
 George Frampton (1860–1928), britischer Bildhauer
 Hollis Frampton (1936–1984), US-amerikanischer Filmemacher
 Kenneth Frampton (* 1930), britisch-US-amerikanischer Architekt und Architekturhistoriker
 Martyn Frampton, britischer Historiker im 21. Jahrhundert
 Paul Frampton (* 1943), britischer Physiker
 Peter Frampton (* 1950), britischer Rockmusiker
 Peter Frampton (Maskenbildner) (* 1950), britischer Maskenbildner
 Tyron Frampton (* 1994), besser bekannt als slowthai, britischer Rapper

Frampton ist der Name folgender Ortschaften:
 Frampton (Dorset), Vereinigtes Königreich
 Frampton (Lincolnshire), Vereinigtes Königreich
 Frampton (New South Wales), Australien
 Frampton (Ohio), Vereinigte Staaten
 Frampton (Québec), Kanada